Säkerhet kan avse:
 Säkerhet (ekonomi) – egendom som används för att teckna ett lån
 Pant (rätt) – egendom som ställs som säkerhet för en fordran
 Säkerhet (filosofi) – begrepp som studeras inom kunskapsteori.

Sammansättningar
 Säkerhetsbranschen – en svensk branschorganisation för säkerhetsbolag
 Säkerhets- och försvarsföretagen - en svensk branschorganisation för företag verksamma inom försvars- och säkerhetssektorn
 Säkerhetsdörr – en marknadsföringsterm för dörr med bättre skydd
 Säkerhetsföretag – ett företag med inriktning på säkerhet
 Säkerhetsföretagen – en bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska säkerhetsföretag
 Säkerhetsskydd – i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott
 Elsäkerhet – skyddsåtgärder inom elsäkerhet
 Flygsäkerhet – säkerhet vid flygning i olika former
 IT-säkerhet – för att skydda en organisations värdefulla tillgångar som information
 Datasäkerhet – en del av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem
 Trafiksäkerhet – de åtgärder som görs för en säkrare trafik
 Samhällssäkerhet – ett begrepp som efter kalla krigets slut har kommit att ersätta begreppet civilt försvar

Se även
 Brottsprevention – en del av kriminalpolitiken
 Hot mot rikets säkerhet – hot som anses riskera en stats fortsatta existens och/eller dess grundläggandes institutioner